Тип 38:
 Тип 38 (карабин) — японская пехотная винтовка времён Первой и Второй мировых войн
 Тип 38 (пушка) — японское полевое 75-мм орудие, разработанное фирмой Krupp (Германская империя)